Schreml ist der Familienname folgender Personen:

 Uwe Schreml
 Wolfgang Schreml (* 1937), deutscher Onkologe und Hochschullehrer